Sprinzenberg heißen folgende geographische Objekte:

 Sprinzenberg (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Sprinzenberg (Unterdietfurt), Ortsteil der Gemeinde Unterdietfurt, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Sprinzenberg (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern 

 Sprinzenberg (Gemeinde Lochen), Ortschaft von Lochen am See, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich